IPM steht für:
 Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik in Freiburg
 Info Print Manager, siehe Advanced Function Presentation
 Innere-Punkte-Methode, ein mathematisches Verfahren
 Institut für periphere Mikroelektronik, siehe Universität Kassel #Einrichtungen und Institute (Auswahl)
 Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik der Hochschule Zittau/Görlitz
 Instrumentum Pacis Monasteriensis, Münsterscher Friedensvertrag, siehe Westfälischer Friede
 Integrated Pest Management (auch Integrated Pest Control, IPC), ein Ansatz in der Schädlingsbekämpfung
 Internationale Fachmesse Pflanzen, Technik, Floristik, Verkaufsförderung, siehe IPM (Messe)
 IPM-Motor, (Interior Permanent Magnet Synchronous Motor)
 Irem (Unternehmen), ehemaliger Name des japanischen Computerspielherstellers 
 Isopropylmyristat, ein Ester
 ISS Propulsion Module, ein nicht verwirklichtes Antriebsmodul für die Internationale Raumstation
 Intellectual Property Management, Management von geistigem Eigentum

ipm steht für:
 inch per minute, englische Maßeinheit für Vorschubgeschwindigkeiten: 1 ipm entspricht 2,54 cm pro Minute, ca. 0,423 mm pro Sekunde

Abkürzung